Шатозеро — пресноводное озеро на территории Оштинского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,6 км², площадь водосборного бассейна — 36,5 км². Располагается на высоте 225,2 метра над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из залива в юго-западной части Шатозера вытекает ручей без названия, который, протекая через Кумузьозеро, впадает в Долгозеро, из которого вытекает река Чёрная, впадающая в Палозеро, из которого, в свою очередь, берёт начало река Сондала, впадающая в реку Оять, левый приток Свири.

В озере более десяти безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

К западу от озера проходит дорога местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015586.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Сондалы
Озёра Вытегорского района